Giovanni Tamburelli (1923-1990) – ingegnere italiano
 Giovanni Tamburelli (1952) – artista, scultore e poeta italiano